Ягодинський:
 Ягодинська Марина Олександрівна (нар. 1960) — українська вчена, історик, археолог. Кандидат історичних наук (2015).
 Ягодинський Олександр Миколайович (1935—2003) — український будівельник, господарський і громадський діяч.